

Musica 
 This World – gruppo musicale statunitense
 This World – album del gruppo musicale omonimo del 1996
 This World – singolo di Selah Sue del 2011

Altro 
 This World – serie televisiva britannica prodotta dalla BBC